Rotunno ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Rotunno (* 1970), liechtensteinischer Fußballspieler
 Giuseppe Rotunno (1923–2021), italienischer Kameramann
Nicola Rotunno (1928–1999), italienischer Geistlicher und vatikanischer Diplomat

en:Rotunno